Взломщик — преступник, специализирующийся на вскрытии дверей и взломе замков («медвежатник»).
 Взломщик — см. некоторые значения слова «хакер», в частности «крэкер».
 ОСВ-96 «Взломщик» — российская крупнокалиберная снайперская винтовка.

См. также 
 
 Взлом программного обеспечения